György Bánffy (1661-1708), eerste gouverneur van Zevenburgen
 György Bánffy (1746–1822), gouverneur van Zevenburgen en bouwheer van Paleis Bánffy
 György Bánffy (1845–1929), lid van het Hongaarse Magnatenhuis en vader van Miklós Bánffy